Кура́гина — русская фамилия, женская форма фамилии Курагин.

Известные носители 
 Курагина, Ольга Витальевна (род. 1959) — советская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Курагина, Серафима Егоровна (1916—1996) — Герой Социалистического Труда.